Dormond ist der Familienname folgender Personen:

 Carson Buschman-Dormond (* 2002), kanadisch-niederländischer Fußballspieler
 Marlyse Dormond Béguelin (* 1949), Schweizer Politikerin (SP)
 Sabine Dormond (* 1967), Schweizer Schriftstellerin